Бакио (, )  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бискайя в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Урибе. Занимает площадь 16,78 км². Население — 2470 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 29 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Ayuntamiento de Baquio 

Муниципалитеты Бискайи
Населённые пункты Бискайи